Velleius Paterculus ist der Name folgender Personen:

 Velleius Paterculus (um 20/19 v. Chr.–nach 30 n. Chr.), römischer Ritter und Historiker
 Gaius Velleius Paterculus (Suffektkonsul 60), römischer Politiker
 Lucius Velleius Paterculus, römischer Politiker, Suffektkonsul 61